Kelek bezeichnet:

 unreif geerntete Zuckermelonen
 Kelek (Floßtyp), Tierbalgfloß in Assyrien
 Necla Kelek (* 1957), deutsch-türkische Sozialwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin